Кашубська мова (каш. , , , ) — слов'янська мова, належить до групи західнослов'янських мов.

Кашубська мова найближча до польської і разом із нею, а також славіно-померанськими говірками, умовно включена до так званої лехітської підгрупи західнослов'янських мов (за ім'ям легендарного засновника Польщі — Леха (Lech)).

Вважають, що кашубська мова розвинулася з давніх мов, якими розмовляли деякі племена в Померанії, на південному узбережжі Балтійського моря.

В кашубській мові існують численні запозичення з німецької, польської та литовської мов.

Згідно з переписом 2002 року, кашубською мовою на території Польщі володіють близько 53000 осіб; також певна кількість носіїв кашубської мови мешкає в Канаді.

В кількох районах Поморського воєводства Польщі кашубська мова перебуває в офіційному вжитку.

Абетка 

 Aa  Ąą  Ãã  Bb  Cc  Dd  Ee  Éé  Ëë  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Łł 
 Mm  Nn  Ńń  Oo  Òò  Óó  Ôô  Pp  Rr  Ss  Tt  Uu  Ùù  Ww  Yy  Zz  Żż

Приклад 
«Заповіт» Тараса Шевченка кашубською мовою (переклав Станіслав Янке)

<table class = "wikitable" width="300">
<tr>
 ŻÔPIS
 Jak jô umrzę, pochówta
 Mie pod wësoką modzilą,
 Strzód pola szerocziégo,
 Na Ukrajinie naj miëłi.
 Żebë kawle rozwlekłé
 l Dniepr, i urzmë
 Bëło widzec, bëło czëc,
 Jak zgrzebc hejnë rzô.
 Cziej zniese z Ukrajinë
 W komudné morze
 Nieprzëjacélską krew… ostawię
 Rówiznë i rzmë,
 Co le je, i pudę
 Do samego Boga
 Z modlëtwama… a do te czasu
 Jô Boga nie uznaję.
 Pochówta jak ju sami
 Kłódczi rozeprzeta
 I farbą złą nipocą
 Wolnotę odkupita.
 Mie tej w tatczëznie
 Ti mocny, ti nowi
 Przëbôczta a wspomnita
 Dobrim cëchim slowę.
</div></td></tr></table>

Література 
 Region Baltijskoho Morja. Kul'tura, polityka, suspil'stvo. Ed.Markijan Mal'ski and Natalja Antonjuk, L'viv,
2005

Див. також 
 Кашуби
 Комп'ютерна техніка допомагає зберегти автентичність кашубів

Посилання 

 Кашубська мова на сайті Ethnologue: Kashubian. A language of Poland 
 Кашубська мова на сайті Glottolog 3.0: Language: Kashubian  
 Кашубська мова на сайті WALS Online: Language Kashubian  

Кашубська мова
Західнослов'янські мови
Мови Польщі
Загрожені мови Європи